Dancing in the Moonlight (King Harvest), een nummer van King Harvest dat bekendheid kreeg in Nederland door de cover van Toploader
 Dancin' in the Moonlight (Orleans), een album van de Amerikaanse rockband Orleans